Chanka – jezioro w Azji
 Xonqa – osiedle w Uzbekistanie
 Al-Chanka – miejscowość w Egipcie